

Patronyme 

 Brûni Heinke (1940-), actrice néerlandaise.
 Harald Heinke (1955-), judoka est-allemand.

Prénom 
Heinke est un prénom notamment porté par : 
 Heinke van der Merwe (1985-), joueur sud-africain de rugby à XV.